Maximilien de Bade (en allemand : Maximilian Markgraf von Baden), margrave de Bade, est né le  à Salem, en Allemagne et mort le  dans la même ville. Neveu du prince Philip et de la reine Élisabeth II, il est prétendant au trône de Bade de 1963 à sa mort.

Famille 
Maximilien est le fils aîné du margrave Berthold de Bade (1906-1963) et de son épouse la princesse Théodora de Grèce (1906-1969). Par son père, il est donc le petit-fils du prince Max de Bade (1867-1929), dernier chancelier de l'Empire allemand (1918), et de son épouse la princesse Marie-Louise de Hanovre (1879-1948), tandis que, par sa mère, il a pour grands-parents le prince André de Grèce (1882-1944) et son épouse la princesse Alice de Battenberg (1885-1969).

Descendant à la fois de la reine Victoria du Royaume-Uni (1819-1901), surnommée la « grand-mère de l'Europe », et du roi Christian IX de Danemark, surnommé le « beau-père de l'Europe », le margrave Maximilien est le neveu du duc d'Édimbourg et de la reine Élisabeth II.

Le , Maximilien épouse, à Salem, l'archiduchesse Valérie de Habsbourg-Toscane (1941), fille de l'archiduc Hubert-Salvator de Habsbourg-Toscane (1894-1971) et de la princesse Rosemary de Salm-Salm (1904-2001). De ce mariage naissent quatre enfants :
 Marie-Louise de Bade (1969), princesse de Bade, qui épouse, le ,  (1936), maître zen américain de Sōtō, d'où postérité ;
 Bernard de Bade (1970), qui lui succède comme grand-duc de Bade ; il a épousé le  Stephanie Kaul (1966), d'où postérité ;
 Léopold de Bade (1971), prince de Bade ;
 Michaël de Bade (1976), prince de Bade, qui épouse, le , Christina Höhne (1977).

Biographie

Jeunesse et études 
Né en 1933 au château de Salem, Maximilien de Bade effectue ses études dans la fameuse école qu'y ont fondée son grand-père, Max de Bade, et le pédagogue Kurt Hahn en 1920. Son abitur obtenu, Maximilien suit des études d'agronomie et de sylviculture.

Mariage 
Après des fiançailles avortées avec sa cousine la princesse Béatrice de Hohenlohe-Langenbourg en 1961, Maximilien épouse finalement, en 1966, l'archiduchesse Valérie de Habsbourg-Toscane, arrière petite-fille de l'empereur François-Joseph  et de l'impératrice « Sissi ». Leur mariage donne lieu à une grande cérémonie, à laquelle participent de nombreuses personnalités du gotha européen, parmi lesquelles la reine des Hellènes Frederika et sa mère, la duchesse de Brunswick Victoria-Louise, qui profitent de l'occasion pour se réconcilier après des années de brouille. Du mariage de Maximilien et Valérie, naissent quatre enfants entre 1969 et 1976.

Gestion de fortune 
Chef de la maison de Bade à partir de 1963, Maximilien hérite d'une fortune importante, constituée des châteaux de Salem, de Baden-Baden,  et d'Eberstein, de  de forêts, de vignobles et de terres agricoles ainsi que d'actions dans des industries. Au fil des années, cependant, la fortune familiale s'amoindrit, du fait de la crise économique mondiale et de mauvais investissements. Endetté à hauteur de  de dollars, le margrave est contraint, en 1995, de vendre chez Sotheby's le contenu du château de Baden-Baden, ce qui lui rapporte  de dollars.

Soumis aux pressions financières, Maximilien nomme son fils Bernard administrateur des biens de la maison de Bade en 1998. Dans les années qui suivent, la famille se sépare de trois de ses quatre châteaux, ainsi que d'une partie de Salem, ce qui lui permet de régler ses dettes. Maximilien et Valérie continuent néanmoins à résider dans l'aile sud de Salem, où le margrave fête ses  en 2018.

Mort et funérailles 

Maximilien de Bade meurt le , à l'âge de , au château de Salem. Deux services funèbres sont célébrés : pour les proches le , puis le , pour sa famille, pour les représentants politiques et culturels et les entrepreneurs, en l'église du château de Salem. 

Aux obsèques publiques, sont présents la famille du défunt et plusieurs membres du gotha : le roi Philippe de Belgique, le prince Albert II de Monaco, le prince et la princesse Alexander de Schaumbourg-Lippe, le duc Wilhelm de Wurtemberg, la princesse Caroline de Hanovre et son fils Pierre Casiraghi, le prince et la princesse Léopold de Bavière, le prince et la princesse Georges-Frédéric de Prusse, le landgrave et la landgravine Heinrich Donatus de Hesse, le prince et la princesse Hassan de Jordanie et d'autres membres du gotha, ainsi que des élus de la République fédérale d'Allemagne, tel le ministre-président de Bade-Wurtemberg Winfried Kretschmann.

Décorations 
  Grand-maître de l'ordre de la Fidélité (maison de Bade)
  Grand-maître de l'ordre de Berthold Ier (maison de Bade)
  Croix d'honneur en bronze des forces armées allemandes
  Grand-croix de l'ordre du Sauveur (famille royale de Grèce)
  Médaille du couronnement de la reine Élisabeth II (Royaume-Uni)

Dans la culture populaire 
L'écrivain Arnold Stadler fait référence au margrave dans son roman Ich war einmal (1989).

Quartiers du margrave

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 
 
 
 
 .
 .

Articles connexes 

 Grand-duché de Bade
 Berthold de Bade
 Schule Schloss Salem

Références 

Naissance en juillet 1933
Naissance dans le Troisième Reich
Naissance à Salem (Bade-Wurtemberg)
Maximilien
Maximilien
Prétendant au trône de Bade
Décès à 89 ans
Décès à Salem (Bade-Wurtemberg)
Décès en décembre 2022